Termenul „Femeile vesele din Windsor” se poate referi la:

Piesă de teatru comică, scrisă de William Shakespeare
Operă compusă de Otto Nicolai
Film produs în anul 1950 în RDG